De 5000 m is een loopnummer in de atletiek. De wedstrijd bestaat uit 12,5 ronden op een 400 meterbaan. Wanneer dezelfde afstand op straat wordt gelopen, wordt dit aangeduid als 5 km.

Top tien aller tijden

Mannen

Bijgewerkt: 6 september 2022

Vrouwen

Bijgewerkt: 10 augustus 2022

Nederlandse vrouwen

Bijgewerkt: 10 augustus 2022

Continentale records (outdoor) 

Bijgewerkt: 6 september 2022

Wereldrecordontwikkeling

Mannen

Vrouwen

Externe link 
 Records op site IAAF.

Hardlopen